Tra moglie e marito (Married Flirts) – film del 1924 diretto da Robert Vignola
 Tra moglie e marito (No Minor Vices) – film del 1948 diretto da Lewis Milestone
 Tra moglie e marito (Wives and Lovers) – film del 1963 diretto da John Rich
 Tra moglie e marito – programma televisivo italiano di Canale 5